Achille Leclère (1785-1853), architecte, membre de l'Académie des Beaux-Arts ;
 Adhémar Leclère (1853-1917), homme politique, administrateur colonial, économiste, littérateur, poète et indianiste français ;
 Adolphe Leclère (1800-1861) acteur de théâtre français ;
 Alain Leclère (1946-1987), facteur d'orgues français ;
 Albert Leclère (1867-1920), philosophe français ;
 Alexandra Leclère, réalisatrice française ;
 Ernest Leclère (1865-1938), avocat et homme politique luxembourgeois ;
 Hugues Leclère (né en 1968), pianiste français ;
 Marie-Françoise Leclère (1942-2021), rédactrice en chef des services culturels à l'hebdomadaire Le Point ;
 Michel Leclère (1946-), pilote de Formule 1 français ;
 François Leclère (1950-), compositeur français.